Foremost steht für:

 Foremost (Alberta), Ortschaft im kanadischen Alberta
 Foremost (Software), Software zur Wiederherstellung von Daten